Nybotjärn kan syfta på ett antal insjöar i Sverige:

Nybotjärnen, Dalarna, sjö i Falu kommun,  (9,37 ha)
Nybotjärnen (Alfta socken, Hälsingland, vid Nybovallen), sjö i Ovanåkers kommun,  (6,74 ha)
Nybotjärnen (Alfta socken, Hälsingland), sjö i Ovanåkers kommun,  (5,42 ha)
Nybotjärnen (Ängersjö socken, Hälsingland), sjö i Härjedalens kommun, 
Nybotjärnen, Västerbotten, sjö i Skellefteå kommun,

Se även
Nybodtjärn

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn